Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua tagica